La Bussière ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

La Bussière (Loiret), Gemeinde im Département Loiret
La Bussière (Vienne), Gemeinde im Département Vienne

mit Namenszusatz:
La Bussière-sur-Ouche, Gemeinde im Département Côte-d'Or

La Bussière ist Bestandteil der Bezeichnung folgender Gebäude:
 Schloss La Bussière, Schlossanlage in der Gemeinde La Bussière im Département Loiret